Кленовое —  упразднённая в 2019 году деревня в Унинском муниципальном округе Кировской области России.

География 
Деревня находилась в юго-восточной части области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на расстоянии приблизительно 22 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Уни, административного центра района. 

Абсолютная высота — 167 метров над уровнем моря.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура — 1,5 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −14,7 °C (абсолютный минимум — −45 °С); самого тёплого месяца (июля) — 18,1 °C (абсолютный максимум — 37 °С). Годовое количество атмосферных осадков — 533 мм.

История 

Снята с учёта 13.03.2019.

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания 

упразднённые населённые пункты Унинского района
населённые пункты, упразднённые в 2019 году